Oo kan syfta på:

Öö – musiksingel från sångaren Ott Lepland

Geografi

Frankrike 

 Oô – en fransk by och kommun i Midi-Pyrénées, Département de la Haute-Garonne,

Indonesien 

 Desa Oo, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Marshallöarna 

 Ewo (ö), Jaluit, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar